Vlečka může znamenat: 

 vlečka, kategorie železniční dráhy
 vlečka (oděv), část nevěstina dlouhého závoje 
 traktorová vlečka, přívěs neboli vlek za traktor, například v provedení přívěsného valníku
 komínová vlečka, oblak spalin táhnoucí se ovzduším do větší dálky od komína

Externí odkazy